Новоселич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Новоселич, Крист (род. 1965) — американский музыкант, бывший бас-гитарист группы Nirvana.
 Новоселич, София (род. 1990) — хорватская горнолыжница, участница двух зимних Олимпийских игр.